Dit is een lijst van planetoïden 8001-8100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8001) Ramsden || 1986 TR3 || 4 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (8002) - || 1986 XF5 || 4 december 1986 || A. Mrkos
|-
| (8003) Kelvin || 1987 RJ || 1 september 1987 || E. W. Elst
|-
| (8004) - || 1987 RX || 12 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (8005) Albinadubois || 1988 MJ || 16 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (8006) Tacchini || 1988 QU || 22 augustus 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| (8007) - || 1988 RU6 || 8 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (8008) - || 1988 TQ4 || 10 oktober 1988 || Y. Oshima
|-
| (8009) Béguin || 1989 BA1 || 25 januari 1989 || C. Pollas
|-
| (8010) Böhnhardt || 1989 GB1 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (8011) Saijokeiichi || 1989 WG7 || 29 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8012) - || 1990 HO3 || 29 april 1990 || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| (8013) Gordonmoore || 1990 KA || 18 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (8014) - || 1990 MF || 26 juni 1990 || E. F. Helin
|-
| (8015) - || 1990 QT2 || 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (8016) - || 1990 QW10 || 27 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (8017) - || 1990 RM5 || 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (8018) - || 1990 SW || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (8019) Karachkina || 1990 TH12 || 14 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (8020) Erzgebirge || 1990 TV13 || 14 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (8021) Walter || 1990 UO2 || 22 oktober 1990 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (8022) - || 1990 VD7 || 10 november 1990 || A. Mrkos
|-
| (8023) - || 1991 DD || 17 februari 1991 || T. Urata
|-
| (8024) - || 1991 FN || 17 maart 1991 || E. F. Helin
|-
| (8025) - || 1991 FB4 || 22 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (8026) - || 1991 JA1 || 8 mei 1991 || E. F. Helin
|-
| (8027) - || 1991 PB12 || 7 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8028) - || 1991 QE || 30 augustus 1991 || R. H. McNaught
|-
| (8029) - || 1991 RR30 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (8030) - || 1991 SK || 29 september 1991 || R. H. McNaught
|-
| (8031) - || 1992 ER || 7 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8032) - || 1992 ES1 || 8 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8033) - || 1992 FY1 || 26 maart 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8034) Akka || 1992 LR || 3 juni 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8035) - || 1992 TB || 2 oktober 1992 || Spacewatch
|-
| (8036) Maehara || 1992 UG4 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8037) - || 1993 HO1 || 20 april 1993 || R. H. McNaught
|-
| (8038) - || 1993 JG || 11 mei 1993 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8039) Grandprism || 1993 RB16 || 15 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (8040) Utsumikazuhiko || 1993 SY3 || 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8041) Masumoto || 1993 VR2 || 15 november 1993 || F. Uto
|-
| (8042) - || 1994 AX2 || 12 januari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8043) Fukuhara || 1994 XE1 || 6 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8044) Tsuchiyama || 1994 YT || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8045) Kamiyama || 1995 AW || 6 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8046) Ajiki || 1995 BU || 25 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8047) Akikinoshita || 1995 BT3 || 31 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8048) Andrle || 1995 DB1 || 22 februari 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (8049) - || 1996 FL2 || 17 maart 1996 || NEAT
|-
| (8050) Beishida || 1996 ST || 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8051) Pistoria || 1997 PP4 || 13 augustus 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (8052) Novalis || 2093 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8053) Kleist || 4082 P-L || 25 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8054) Brentano || 4581 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8055) Arnim || 5004 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8056) Tieck || 6038 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8057) Hofmannsthal || 4034 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8058) Zuckmayer || 3241 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8059) Deliyannis || 1957 JP || 6 mei 1957 || Universiteit van Indiana
|-
| (8060) Anius || 1973 SD1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8061) Gaudium || 1975 UF || 27 oktober 1975 || P. Wild
|-
| (8062) Okhotsymskij || 1977 EZ || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8063) - || 1977 XP2 || 7 december 1977 || S. J. Bus
|-
| (8064) Lisitsa || 1978 RR || 1 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (8065) Nakhodkin || 1979 FD3 || 31 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (8066) Poldimeri || 1980 PB2 || 6 augustus 1980 || R. M. West
|-
| (8067) Helfenstein || 1980 RU || 7 september 1980 || E. Bowell
|-
| (8068) - || 1981 EQ28 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8069) - || 1981 EF30 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8070) - || 1981 EM30 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8071) Simonelli || 1981 GO || 5 april 1981 || E. Bowell
|-
| (8072) Yojikondo || 1981 GO1 || 1 april 1981 || Harvard Observatory
|-
| (8073) Johnharmon || 1982 BS || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (8074) Slade || 1984 WC2 || 20 november 1984 || E. Bowell
|-
| (8075) Roero || 1985 PE || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (8076) - || 1985 RV4 || 15 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (8077) Hoyle || 1986 AW2 || 12 januari 1986 || E. Bowell
|-
| (8078) Carolejordan || 1986 RS2 || 6 september 1986 || E. Bowell
|-
| (8079) Bernardlovell || 1986 XF1 || 4 december 1986 || E. Bowell
|-
| (8080) Intel || 1987 WU2 || 17 november 1987 || CERGA
|-
| (8081) Leopardi || 1988 DD || 17 februari 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| (8082) Haynes || 1988 NR || 12 juli 1988 || E. F. Helin
|-
| (8083) Mayeda || 1988 VB || 1 november 1988 || T. Seki
|-
| (8084) Dallas || 1989 CL1 || 6 februari 1989 || M. Koishikawa
|-
| (8085) - || 1989 CD8 || 7 februari 1989 || H. Debehogne
|-
| (8086) Peterthomas || 1989 RB6 || 1 september 1989 || E. Bowell
|-
| (8087) Kazutaka || 1989 WA2 || 29 november 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8088) Australia || 1990 SL27 || 23 september 1990 || G. R. Kastel', L. V. Zhuravleva
|-
| (8089) Yukar || 1990 TW7 || 13 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (8090) - || 1991 RO23 || 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (8091) - || 1992 BG || 24 januari 1992 || T. Urata
|-
| (8092) - || 1992 DC10 || 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (8093) - || 1992 UZ2 || 25 oktober 1992 || N. Kawasato
|-
| (8094) - || 1992 UG3 || 24 oktober 1992 || A. Sugie
|-
| (8095) - || 1992 WS2 || 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8096) Emilezola || 1993 OW3 || 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (8097) Yamanishi || 1993 RE || 12 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8098) Miyamotoatsushi || 1993 SH2 || 19 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8099) - || 1993 TE || 8 oktober 1993 || H. Abe, S. Miyasaka
|-
| (8100) Nobeyama || 1993 XF || 4 december 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki|}

Planetoïdenlijsten